Windom kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Windom (Kansas)
Windom (Minnesota)
Windom (Texas)